Охрімчук Сергій (* 1968) — український скрипаль-віртуоз, який виконує музику в жанрі фольклор, джаз, рок.
 Охрімчук Сергій Анатолійович (* 1973) — український футболіст, що грав на позиції півзахисника за футбольний клуб «Нива» (Вінниця) у вищій українській лізі.
Українські прізвища